Перша́и () — агрогородок в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр Першайского сельсовета. Население 663 человека (2009).

География 
Першаи находятся в 12 км к юго-востоку от райцентра, города Воложин. Через агрогородок проходит автомагистраль М6 Минск — Гродно, здесь от неё ответвляется дорога Р54 (Першаи — Ивенец — Столбцы). Через посёлок протекает маленькая речка Першайка, которая в 5 км к юго-западу от посёлка впадает в Ислочь. Юго-западнее агрогородка Першаи начинаются заболоченные леса, переходящие в Налибокскую пущу.

История 

Впервые поселение упоминается в 1492 году, с 1493 года собственность виленского епископа Войцеха. В 1545 году здесь основан католический приход.

В 1539 году Першаи имели статус местечка, здесь существовали костёл и две корчмы. В 1595 — 30 дворов.

В результате второго раздела Речи Посполитой (1793 год) Першаи оказались в составе Российской империи, в Минском уезде Минской губернии. 

С 1800 года собственность статского советника И. Рожерсона. 

С 1858 года имение принадлежало роду Тышкевичей, которые выстроили в Першаях усадьбу (не сохранилась). 

В 1861 году имение Першае Ошмянского уезда принадлежало помещику Тышкевичу. В имении насчитывалось 154 крепостных душ мужского пола и 38 издельных дворов. Всего удобной земли в имении было 494 десятин (по 3,2 десятины на душу). Натуральные повинности выполнялись с каждого двора: куриц 2, яиц 20, грибов 2 копы. Пригона отбывалось 156 дней со двора для крепостных душ мужского пола. Сгона было по 6 дней для рабочих душ мужского и женского пола. Строительных со двора - по 26 дней в год с упряжью. Ночной караул поочередно. По 2 дороги в Вильну. Вывозка одной сажени дров.

Согласно переписи 1897 года Першаи были центром волости Минского уезда, насчитывали 391 жителя, 59 дворов, церковь, народное училище.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) Першаи оказались в составе межвоенной Польской Республики, в Столбцовском, а с 1926 года Воложинском повете Новогрудского воеводства. В 1933 году на месте старого деревянного католического храма выстроено каменное здание храма св. Юрия. С 1939 года в составе БССР.

В 2013 году разобраны последние руины бывшей усадьбы Тышкевичей.

Достопримечательности 
 Католический храм Святого Юрия. Построен в 1933 году, памятник архитектуры. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
 Дом Ядвигина Ш. Табличка на здании информирует: «В этом доме прошли школьные годы белорусского писателя Ядвигина Ш. (Антона Левицкого)».

Известные уроженцы 
 Кушель, Франц — белорусский националист, политический и военный деятель.

Примечания

Литература 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Кадэты — Ляшчэня / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн. ISBN 985-11-0041-2

Ссылки 
 Першаи на сайте globus.tut.by 
 Першаи на сайте radzima.org  
 

Агрогородки Воложинского района